Schmiegd ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Schmiegd (1688–1753), deutscher Holz- und Steinbildhauer des Barock
 Johann Baptist Schmigd (auch: Schmiegd; 1752–1828), deutscher Mediziner